

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Zaskawie – część miasta Wadowice
 Zaskawie – część miasta Zator
 Zaskawie – przysiółek wsi Grodzisko w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Zator